

Biografia 
Giovanna Mulas è nata a Nuoro il 6 maggio 1969 da Paolo Mulas, impiegato dello Stato e poeta dialettale, e Paola Abis, infermiera. Prima di due figli, pronipote del generale e storiografo sardo Angelino Usai, è stata educata principalmente dal padre e, ancora bambina, ha iniziato a scrivere racconti e poesie. Ha seguito studi di filosofia e psicologia, si è dedicata alla pittura e alla moda, che poi abbandonerà. Si è sposata e ha avuto quattro figli. Nel 1983 ha stretto una forte amicizia col poeta inglese Peter Irwin Russell, cugino del Premio Nobel Bertrand Russell e in grave situazione economica. Mulas si è impegnata per fargli ottenere la cittadinanza italiana ed è rimasta in contatto epistolare con Peter Irwin fino alla sua tragica morte.

Nel 1998 è stata contattata dall'agenzia letteraria Eulama per lavori di traduzione, nel 2001 ha iniziato la separazione dal primo marito e ha subito tre gravi aggressioni, cadendo così, nei tre anni successivi, in depressione e allontanandosi dalla vita sociale e dall'arte. Nel 2007 ha sposato il giornalista e poeta argentino Gabriel Impaglione. Nel 2008 il suo lo stile letterario ha subito una modifica legata alle esperienze di viaggio in America Latina. Nel 2014 ha militato nel centro sinistra regionale sardo fino a quando ha interrotto i rapporti per divergenze di vedute politico-ideologiche, etiche ed intellettuali con i vertici all'epoca presenti.

Opere 
 , suo primo romanzo, viene pubblicato come vincitore del Premio Montedit per l'inedito.
 
 , autobiografia romanzata ristampata anche da AGBook Publishing, Roma, con il titolo I Cancelli del Cielo. L'opera diviene manifesto contro la violenza sulla donna e la segnala per l'impegno a favore dei diritti umani.
 Nessuno Doveva Sapere, nessuno doveva sentire (Il Ciliegio Edizioni, Como) diventa la sua prima trasposizione teatrale a Roma, al teatro Colosseo, a cura della Compagnia Teatro della Chimera e di Antonio Marras. Lo stesso romanzo verrà ripreso da Bruno Sini che lo tradurrà in lingua sarda col titolo Nemos Deviat Ischire, Neune deviat Intendere.
 TristAnimArdente, pubblicato da Fabio Pedrazzi a Roma nel 2010. Per la prima volta nella storia della letteratura sarda in formato bilingue e nella sua stesura originale in lingua italiana e sarda.

Premi e riconoscimenti 
Nel 2012 ottiene la Laurea honoris causa in Lettere. Prima artista sarda nella storia a prendere parte al Festival di Poesia Premio Nobel di Medellin. Membro onorario dei Giornalisti Specializzati Associati di Milano. Membro del World Poetry Movement, pluriaccademica al merito e tradotta in molti paesi del mondo. Già direttore artistico di stages al Castello di Govone in Piemonte con l'attore e regista statunitense Michael Margotta. Già direttrice delle riviste internazionali di poesia Isola Nera e Isola Niedda, in lingua italiana e sarda, fondate dal poeta e giornalista argentino Gabriel Impaglione.

Due premi alla Cultura, premio alla Carriera, premio della Critica Comune de La Spezia e Portovenere, Premio Donna D'Autore nella Letteratura e Premio Mimosa d'Argento-Donna Sarda dell'Anno, Cagliari. Per l'Italia ha ricevuto il riconoscimento per l'impegno a sostegno dei diritti della donna nel mondo dal Foro Feminino Latinoamericano, fondato e diretto da Stella Maris Orosco, presidente della Rete Culturale Alfonsina Storni.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Sardegna
Barbagia
Barbagia di Nuoro